Tajueco är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Tajueco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tajueco är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Tajueco.  Trakten runt Tajueco är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Burgo de Osma,  km väster om Tajueco. Trakten runt Tajueco består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon